Als Bundesarchivgesetz werden die entsprechenden Gesetze zum Archivrecht in Deutschland und Österreich bezeichnet.
Bundesarchivgesetz (Deutschland)
Bundesarchivgesetz (Österreich)